

Musica 
 Croz – album di David Crosby del 2014

Persone 
 Jean-Baptiste Croz (1828-1905) – alpinista francese
 Michel Croz (1830-1865) – alpinista francese